Кефалини́я () — ном в периферии Ионические острова в Греции. Состоял из островов Кефалиния и Итака, и нескольких мелких островов. Административный центр — Аргостолион. Население по переписи 2001 года  жителей. Площадь нома 904,387 км². Плотность 42 человека на 1 квадратный километр. Деление на номы упразднено по программе Калликратиса с 2011 года. Территория нома разделена между созданными периферийными единицами  Кефалиния и Итака.

Экология 
Национальный парк горы Энос представляет собой только 25 % первоначальной территории леса эндемической .
Другим эндемическим растением горы является .

Административное деление 
Ном делился на 8 общин (димов) и 1 сообщество.

Население

Примечания